Не следует путать с «Моветон»
Мувитон () — название ряда американских технологий и организаций в области звукозаписи и кинотехники.

 «Мувитон» — британская пост-рок группа.
 Система «Мувитон» () — одна из ранних систем звукового кино с записью фотографическим методом на киноплёнке.
 «Мувитон Рекордз» () — студия звукозаписи, работавшая при кинокомпании «XX век Фокс» в 1965—1967 годах.
 «Мувитон Ньюс» () — киностудия, специализировавшаяся на выпуске новостных роликов.